Hermione Gingold – attrice britannica
 15019 Gingold – asteroide della fascia principale